Adelsköld ist der Familienname folgender Personen:
 Claes Adolf Adelsköld (1824–1907), schwedischer Eisenbahningenieur und Politiker
 Karl Gabriel Adelsköld (1830–1914), schwedischer Landschafts- und Marinemaler